Santa Maria di Gesù – quartiere di Palermo
Santa Maria di Gesù Crocifisso – santa della Chiesa cattolica, al secolo Mirjam Baouardy

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria di Gesù